Аврига () может означать:

 Аврига — одно из названий северного созвездия Возничий.
 Аврига — возница древних колесниц, рулевой.